Feu rouge clignotant ferroviaire de la SNCF
 Feu de signalisation routier R 24, arrêt absolu, en général utilisé aux intersections avec des lignes de tramway